Nur der Freiheit gehört unser Leben steht für:

 Nur der Freiheit gehört unser Leben (Lied), Lied von Hans Baumann (1935)
 Nur der Freiheit gehört unser Leben (Film), deutscher Film von Eberhard Itzenplitz (1969)